Dovrasjöarna är tre långsmala sjöar i Dovrasjödalen, ett naturreservat i Hallsbergs och Askersunds kommuner.

Norra Dovrasjön, sjö i Hallsbergs kommun i Närke
Mellandovrasjön, sjö i Askersunds kommun i Närke
Södra Dovrasjön, sjö i Askersunds kommun i Närke